Serpentario o segretario (Sagittarius serpentarius) – uccello da preda africano.
Aquila serpentaria del Madagascar (Eutriorchis astur Sharpe, 1875) – uccello rapace appartenente alla famiglia degli Accipitridi.
Serpentario o Ofiuco (in latino "Ophiuchus", colui che porta il serpente, serpentario o Οφιούχος in greco) – una delle 88 moderne costellazioni.

Altri progetti